Plaats in Indonesië
 Sriwungu (Banyumas), een plaats in het bestuurlijke gebied Pringsewu in de provincie Lampung
 Sriwungu (Tlogomulyo), een plaats in het bestuurlijke gebied Temanggung in de provincie Midden-Java